

Pseudonyme 

 Armando, un membre de la section néerlandaise de l'Internationale situationniste ;
 Armando (1970-1996), un musicien de musique électronique pionnier de l'acid house ;
 Armando (1970-), pseudonyme de Armando Álvarez Álvarez, footballeur espagnol.

Patronyme 

 Alberto José Armando (1910-1988), dirigeant de football argentin.
 Samuel Tito Armando (1957-2009), diplomate angolais.

Musique 

 Armando, un album de Pitbull.